De finale van de Europacup I van het seizoen 1960/61 werd gehouden op 31 mei 1961 in het Wankdorfstadion in Bern. Voor de eerste keer stond Real Madrid niet in de finale. De aartsrivalen van FC Barcelona wel, zij namen het op tegen Benfica. De Portugezen wonnen met 3-2.

Wedstrijd

1961
Europacupvoetbal 1960/61
Europacup I 1961
Sportevenement in Bern (stad)
FC Barcelona
SL Benfica